Застугна — название населённых пунктов:

Украина 
 Застугна — село в Васильковськом районе Киевской области.
 Застугна — село в Обуховском районе Киевской области.